Wieś:
 Roskosz – w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 dzielnica:
 Roskosz – dzielnica Siedlec